Les Arçrouni , Artsrouni ou Ardzrouni (en ) sont les membres d'une famille de la noblesse arménienne, qui prend de l'importance au  avant d'accéder à la royauté au Vaspourakan de 908 à 1021.

Histoire familiale 

Selon l'historien arménien Moïse de Khorène, ils descendraient d'ancien rois d'Assyrie, prétention qu'ils partagent avec la famille Gnouni. Il semble en fait qu'ils descendent plus sûrement des anciens princes de Sophène de la dynastie orontide. À l'origine, leur fief est la montagneuse principauté d'Aghbak, mais ils profitent de la disparition des Rechtouni au  puis des Ervandouni vers 451, de telle sorte que vers 500, leurs possessions couvrent déjà le noyau du futur royaume du Vaspourakan et les placent parmi les quatre grandes familles arméniennes (avec les Mamikonian, les Bagratouni et les Siouni).

Le plus ancien Arçrouni attesté est un certain Vacé, tué avec sa famille sur l'ordre du roi . Il semble cependant qu'il s'était révolté contre le roi avec Zora Rechtouni. Seul un fils, Savasp, survit sauvé par Artavazd et Vasak Mamikonian dont il épouse une fille. Vers 357, Savasp tue le roi Tigrane.
Savasp a un fils, Mérouzhan, qui est nommé gouverneur d'Arménie en 363, mais qui trahit son pays en appelant , roi sassanide de Perse.

La famille apparaît ensuite en 414 avec Savasp qui s'oppose à Châhpûhr, prince sassanide d'Arménie, qui persécute les chrétiens. La famille doit provisoirement s'exiler à Byzance, mais le prêtre Alan Arçrouni et son frère Mérouzhan reviennent ensuite en Arménie. 

Un Sahak Arçrouni est cité en 484, puis on ne parle plus de cette famille avant 594, quand un Vardan Arçrouni se rend à la cour de Perse. Varaz-Sapouh entreprend le même voyage en 607.

Après l'instauration de l'Arménie arabe, la famille continue son expansion. En 705, les Arabes organisent une campagne de répression en Arménie et exécutent, entre autres, Grigor et Koruim Arçrouni. Il semble qu'ils aient un frère, Vahan, père de Sahak et de Hamazasp, tous deux nakharark en 762, qui combattent les pillards arabes mais sont tués et vengés par leur frère Gagik Arçrouni. Ce dernier est capturé peu avant la bataille de Bagrévand, en 772 et meurt en prison. Le fils aîné, Hamazasp, réussit à s'emparer du Vaspourakan, mais est emprisonné par les Arabes en 782 avec ses frères Sahak et Mérouzhan. Hamazasp et Sahak sont décapités en 785 et Mérouzhan libéré.

En 908, pour contrer le roi , Yousouf, émir d'Azerbaïdjan, accorde l'investiture royale à Gagik Arçrouni. Ses descendants conservent le royaume de Vaspourakan jusqu'en 1021/1022, et la branche aînée s'éteint en 1080, tandis qu'une branche cadette se perpétue jusqu'au .

Princes et rois 
Note : faute de documentation suffisante, la liste n'est pas complète.

Princes Arçrouni

Rois de Vaspourakan

Princes Arçrouni à Sébaste

Autres membres de la famille 
 Thomas Arçrouni (), chroniqueur ;
 Mariam Arçrouni (), épouse de , roi de Géorgie.

Les Arçrouni à Byzance 
La famille de l'empereur  : il est fils d'un Bardas (v. 735 † 792), stratège des Anatoliques, puis patrice. Il a également deux neveux, Bardas († 821), duc de 813 à 820, et Grégorios († 823), stratège. Le patriarche  écrivit une notice sur , lequel l'avait fait déposer, qui  relate que ce dernier était arménien et descendant d'« un mauvais rejeton parricide de Sennacherib, roi des Assyriens ». Cette référence au roi assyrien renvoie aux familles arméniennes Arçrouni et Gnouni, qui revendiquaient également cette ascendance. La documentation de l'époque ne permet pas de trancher entre les deux familles, mais les prénoms de Bardas et Gregorios sont les traductions des prénoms arméniens Vardan et Grigor, portés par des princes Arçrouni.

Généalogies

Selon Cyrille Toumanoff

Selon Christian Settipani 
Christian Settipani a proposé une autre reconstitution de la généalogie de la famille jusqu'au  :

 Notes

Références

Voir aussi

Article connexe 
 Vaspourakan

Bibliographie 

 
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .